Dernière Volonté (произносится «дернье’р волонте’», в переводе на русский «Последняя воля») — французский музыкальный проект, автор которого известен под псевдонимом Geoffroy D. 

На раннем этапе творчество этого проекта представляло собой синтез музыки стиля martial и dark ambient — это относится к альбомам вплоть до Les Blessures De L’Ombre (2003). Автор фокусировался на создании соответствующей атмосферы, ритмах и широко использовал отрывки аудиозаписей, уделяя меньшее внимание вокалу и мелодии. 
С течением времени приоритеты изменились, и на последующих альбомах, начиная с Commemoration (2004). В творчестве Dernière Volonté автор гораздо большее внимание стал уделять поп-мелодизму и своему вокалу, который со временем стал визитной карточкой Dernière Volonté и легко узнаётся даже в сторонних проектах Geoffroy D, например, Position Parallele.

Последний на данный момент альбом Dernière Volonté назван Mon Meilleur Ennemi (в переводе на русский «Мой лучший враг») вышел в свет в 2012 году. Так же в апреле 2012 года был выпущен сборник Ne te retourne pas (в переводе на русский «Не оглядывайся назад») куда, помимо известных песен, вошли ранее не издававшиеся треки.

Дискография

Ссылки 
 

Музыкальные коллективы Франции
Музыкальные коллективы по алфавиту